

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 2 podstawowe
 Studzienki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Studzienki – część wsi Wierzchowie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Studzienki – część wsi Dalewice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Studzienki – część wsi Odporyszów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Studzienki – osada w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Studzienki – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz

Inne 
 Studzienki – dolny odcinek Doliny Halnej w słowackich Tatrach Zachodnich

Zobacz też 
 Studzianka
 Studzianki